Mönchsklingenbach ist ein Gewässername:
 Mönchsklingenbach, Oberlaufname des Bücklensweilerbachs, linker Zufluss der Rems bei Winterbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Mönchsklingenbach (Schornbach), rechter Zufluss des Schornbachs (zur Rems) kurz vor Schornbach, Stadt Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg